Sao Joao kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São João (ort i Brasilien, Pernambuco, São João), 
 São João (kommun i Brasilien, Paraná), 
 São João (kommun i Brasilien, Pernambuco, lat -8,86, long -36,39),

Portugal 

 São João (ort i Portugal, Aveiro, Ovar, lat 40,87, long -8,61), 
 São João (freguesia i Portugal, Aveiro, Ovar, lat 40,87, long -8,59), 
 São João (freguesia i Portugal, Lissabon), Lisbon, 
 São João (freguesia i Portugal, Azorerna), Lajes do Pico, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar